Stojanowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Kyrdżali
 Stojanowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Montana